Wittula ist der Name folgender Personen

 Anna Wittula (1861–1918), österreichische Erzählerin und Schriftstellerin
 Renate Wagner-Wittula (* 1956), österreichische Sachbuchautoren zu Kulinarik und Tourismus